Venerdì 13 (Friday the 13th) – saga di film e altre opere
 Venerdì 13 (Friday the 13th) – film del 1980
 Venerdì 13 (Friday the 13th) – film del 2009
 Friday the 13th - Live at the Marquee – album dei Man del 1983

Videogiochi
 Friday the 13th – videogioco del 1986 per home computer
 Friday the 13th – videogioco del 1989 per NES
 Friday the 13th: The Game – videogioco del 2017 per Windows, PS4, Xbox One, Switch
 Friday the 13th: Killer Puzzle – videogioco del 2018 per Windows, Mac, iOS, Switch